Nagytemplom néven a következő templomok ismertek:

békéscsabai evangélikus nagytemplom - Békéscsaba
debreceni református nagytemplom - Debrecen
kecskeméti nagytemplom - Kecskemét
mezőtúri református nagytemplom - Mezőtúr
pápai nagytemplom - Pápa
szentesi nagytemplom - Szentes
rákospalotai evangélikus nagytemplom - Rákospalota (Budapest XV. kerülete)